Die 52. Wahl des Präsidenten der Vereinigten Staaten von Amerika fand am 3. November 1992 statt. Gewählt wurde der Gouverneur von Arkansas William Jefferson („Bill“) Clinton, der damit 42. Präsident der Vereinigten Staaten wurde.

Kandidaten

Republikaner 

Obwohl der Amtsinhaber George H. W. Bush in den Umfragen nur 33 Prozent Zustimmung für seine Politik als Präsident bekam, konnte er sich in den Vorwahlen und auf dem republikanischen Nominierungsparteitag gegen den früheren Kommunikationsdirektor des Weißen Hauses Patrick Buchanan durchsetzen. Die teilweise überraschend guten Vorwahlergebnisse für Buchanan (z. B. mehr als 30 Prozent in New Hampshire) deuteten jedoch darauf hin, dass sich auch innerparteilich die Begeisterung für Bush in Grenzen hielt und man ihm insbesondere den Bruch seines Wahlversprechens von 1988 („Lest meine Lippen – keine neuen Steuern!“) übelnahm.

Demokraten 

Für die Demokratische Partei ging Bill Clinton, zusammen mit Senator Al Gore (Tennessee) als Kandidat für das Amt des Vizepräsidenten, ins Rennen. Er konnte sich in den demokratischen Vorwahlen klar durchsetzen, obwohl sein Wahlkampf anfangs wegen einer Reihe von Vorwürfen (eheliche Untreue, Drücken vor dem Militärdienst, Drogenkonsum) in eine ernste Krise geraten war. Ein zweiter Platz bei der ersten Vorwahl in New Hampshire rettete jedoch seine Kampagne, worauf sich Clinton selbst noch am Wahlabend zum „Comeback Kid“ erklärte. In der Folge gelang es ihm mit dem (inoffiziellen) Wahlkampfmotto: „It’s the economy, stupid!“ („Es geht um die Wirtschaft, Dummkopf!“) zunehmend Fragen der Wirtschaftspolitik in das Zentrum der Aufmerksamkeit zu rücken und damit Erfolge zu feiern. Die meisten anderen Kandidaten wie die Senatoren Bob Kerrey (Nebraska) und Tom Harkin (Iowa) sowie Ex-Senator Paul Tsongas (Massachusetts), der Sieger von New Hampshire, gaben nach einer Reihe von Vorwahlniederlagen nach und nach auf. Einzig der kalifornische Ex-Gouverneur Jerry Brown hielt seine Kandidatur bis zuletzt aufrecht, war jedoch beim Parteitag, der in New York stattfand, chancenlos.

Ross Perot, ein Milliardär aus Texas, kandidierte als unabhängiger Kandidat für das Amt des Präsidenten.

Wahlkampf 
Als Clintons Vorsprung in den Umfragen die vierte Amtszeit für einen republikanischen Präsidenten in Folge bedrohte, wandte sich George Bush an James Baker, der von da an die Kampagne Bushs leitete. Während Clinton und Gore per Bus durch das Land reisten, rief Perot in langen TV-Werbungen zu Steuererhöhungen und Haushaltskürzungen auf, um das Haushaltsdefizit auszugleichen, und wandte sich gegen die Gründung der Nordamerikanischen Freihandelszone (NAFTA). Ende Juni verkündete Perot seinen Ausstieg aus dem Rennen und Anfang Oktober seinen Wiedereinstieg.

Ergebnis 
Wie von den Umfragen vorausgesagt, konnte Clinton die Wahl für sich entscheiden. Er erhielt 44.909.806 (43,00 Prozent) der insgesamt 104.423.923 Stimmen. Bush bekam 39.104.550 (37,45 Prozent) der Stimmen. Im Wahlmännerkollegium erhielt Clinton 370 Stimmen, Bush hingegen nur 168 Stimmen. Perot, der in der Wahl 19.743.821 (18,91 Prozent) Stimmen erhalten hatte – die mit Abstand höchste Stimmenzahl, die je ein „dritter“ Kandidat auf sich vereinen konnte –, konnte in keinem Staat eine Mehrheit erzielen und bekam keine Wahlmannstimme.

Damit wurde nach drei verlorenen Wahlen seit 1976 wieder ein Demokrat zum Präsidenten gewählt.

Filme 
 Bill Clinton vs. George H.W. Bush. USA 2016, 41-minütiger Dokumentarfilm (CNN) von Kim Flitcroft für die Serie Race for the White House.

Literatur 
 Donald Richard Deskins, Hanes Walton, Sherman C. Puckett: Presidential Elections, 1789-2008: County, State, and National Mapping of Election Data. University of Michigan, Ann Arbor 2010, ISBN 978-0-472-11697-3, S. 498–507 (= Kapitel 54: William J. Clinton’s Initial Election.).

Weblinks

Einzelnachweise 

1992
Vereinigte Staaten
Bill Clinton
George H. W. Bush
Geschichte der Vereinigten Staaten (seit 1988)